Генрих Мориц Вильком (; 29 июня 1821 Розенбах, Саксония — 26 августа 1895, Богемия) — немецкий ботаник и географ, исследователь флоры Пиренейского полуострова.

Биография 
Вильком преподавал в Лейпцигском университете. Позже он находился на должности профессора естествознания в Тарандте, Дерптского университета и, наконец, с 1874 по 1892 годы был профессором и директором Карлова университета в Праге.

В 1840 годы он предпринимал путешествия по Иберийскому полуострову, посетил Испанию и Португалию. Вильком считался авторитетным специалистом по флоре этого региона Европы.

Вместе с лесоводом Робертом Гартигом (1839—1901) он считается основателем лесной фитопатологии.

Им издано множество трудов по различным областям ботаники. Его произведения содержат много ценных литографических иллюстраций различных объектов ботанических исследований. Красиво выполненные, раскрашенные от руки, литографии точно отражают все значимые детали описываемых в его книгах растений.

Изданный им ботанический атлас пользовался большой популярностью, выпускалось пять дополнительных изданий между 1885 и 1909 годами.

Труды 
 Icones et descriptiones plantarum novarum…, praecipue Hispaniae., 1852—1862
 Die Wunder des Mikroskops oder die Welt im kleinsten Raume. Лейпциг, 1861
 Prodromus florae hispanicae. 1861—1880, Прил. 1893 совместно с Иоганном Ланге
 Die mikroskopischen Feinde des Waldes. в 2 частях, Дрезден, 1866 и 1867
 Forstliche Flora von Deutschland und Österreich. Лейпциг, 1887
 Atlas der Botanik., 1873
 Deutschlands Laubhölzer im Winter. Дрезден, 1880
 Illustrationes florae Hispaniae insularumque Balearium., 1881—1892
 Naturgeschichte des Pflanzenreichs nach dem Linneschen System. Эсслинген, 1890

Растения, названные именем Вилькома 
Род  , из семейства .

Опубликовано несколько десятков названий видов с эпитетом, образованным от имени Вилькома, например:
 
 
 
Многие виды, ранее названные именем Вилькома, ныне вошли в синонимику других видов, например:
  =

Примечания

Ссылки 
 Heinrich Moritz Willkomm in speedylook.com
 Heinrich Moritz Willkomm — Biographisches Lexikon der Oberlausitz
 Pharmacy Historical Collection

Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии
Биологи XIX века
Преподаватели Императорского Дерптского университета